Binnenweg (Heemstede)
 Binnenweg (Maarssen)
 Binnenweg (Rotterdam)